Enrique de Lorena puede referirse a:
 Henri Harcourt de Lorena
 Carlos Enrique de Lorena
 Enrique II de Lorena
 Enrique I de Lorena